Lužany est un toponyme qui peut désigner :

Lužany, une commune du district de Topoľčany, dans la région de Nitra ;
 Lužany pri Topli, une commune du district de Svidník, dans la région de Prešov.

Lužany, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Lužany, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Lužany, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie